Brookwood – wieś w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Brookwood Cemetery – cmentarz w powyższej miejscowości, największy na terenie Wielkiej Brytanii
 Brookwood – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Tuscaloosa
 Chevrolet Brookwood – samochód osobowy